Igal steht für:
 Igal (Somogy), Stadt in Ungarn
 Igal (Navarra), baskisch: Igari, Stadt in Spanien
 Igal (Tanz), Tanzstil der Bajau im Malaiischen Archipel
 Igal (Marskrater)

Igal oder Jigal ist der Name folgender biblischer Personen:
 Igal (Sohn des Joseph von Issachar) 
 Igal (Sohn des Joseph von Natans) 
 Igal (Sohn des Joseph von Schechanja)